BNP Paribas WTA Finals Singapore 2017 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2017 z cyklu WTA Finals, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, rozgrywany w dniach 22–29 października 2017 roku w Singapurze na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 7 000 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji Road to Singapore, podsumowującej występy tenisistek w danym sezonie. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby. Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie zagrały o trofeum. Zawody deblowe odbywały się w systemie pucharowym.

Gra pojedyncza

Ranking Road to Singapore

Zawodniczki rozstawione

Faza pucharowa

Faza grupowa 
Losowanie grup odbyło się 20 października o 19:30 czasu lokalnego.

Grupa czerwona

Wyniki

Tabela

Grupa biała

Wyniki

Tabela

Pula nagród

Gra podwójna

Ranking Road to Singapore 
 Tenisistki oznaczone na brązowo nie wystartowały ze względu na kontuje zawodniczek (Mattek-Sands, Hradecká).
 Andrea Hlaváčková oraz Peng Shuai zaprzestały współnych występów w trakcie sezonu. Hlaváčková zakwalifikowała ponownie się wspólnie z Tímeą Babos.

Zawodniczki rozstawione

Faza pucharowa

Pula nagród

Bibliografia 
 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Azji
Singapur w XXI wieku